Dobrić 
 Dobrić (Šabac), een plaats in de Servische gemeente Šabac
 Dobrić (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići in Bosnië-Herzegovina
 Dobrić (Voćin), een plaats in de Kroatische gemeente VoćinDobříč Dobříč (okres Plzeň-sever), Tsjechische gemeente
 Dobříč (okres Praha-západ), Tsjechische gemeenteDobrič
Dobrič  (Slovenië)
 Zie ook
 Dobritsj (doorverwijspagina)